Акбалык — названия населенных пунктов в Казахстане:

 Акбалык — станция (населённый пункт) в Саркандском районе Алматинской области.
 Акбалык — село в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области, ликвидировано в 2018 году.